The Way of a Maid – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Reliance Film Company
The Way of a Maid – cortometraggio del 1919 prodotto dalla Southern California Production Company
The Way of a Maid – film del 1921 diretto da William P.S. Earle
The Way of a Maid – cortometraggio del 1925 diretto da Del Andrews